POI steht für:
 Apache POI, Java-API zum Bearbeiten von OLE 2-Dokumenten
 Person of Interest, US-amerikanische Fernsehserie
 Point of Information
 Point of Interest (interessanter Ort), ein Begriff aus dem Bereich der Navigationssysteme und Routenplaner
 Point of Interest (Marketing) (Ort des Interesses), ein Begriff aus dem Marketing
 Point of Interconnection
 Flughafen Potosí (IATA-Code), Flughafen in Bolivien

Poi steht für:
 Poi (Gericht), eine Spezialität aus Hawaii
 Poi, ein Jongliergerät
 Poi (Inwa), Nebenfluss der Inwa in Russland

poi steht für:
 Sierra Popoluca (ISO-639-3-Code), Zoque-Sprache der Popoluca in der Sierra de los Tuxtlas, Veracruz (Bundesstaat), Mexiko

Abkürzung